Frilla kan syfta på:

 Frilla –  en officiell älskarinna eller bihustru med vissa lagstadgade rättigheter
 Frisyr - håruppsättning